Медово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Медово — село в общине Поморие Бургасской области.
 Медово — село в общине Добричка Добричской области.
 Медово — село в общине Братя-Даскалови Старозагорской области.

Россия 
 Мёдово — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Медово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Медово — деревня в Сандовском районе Тверской области.